Кро́това — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Носительницы фамилии 
 Кротова, Александра Фокеевна (1911—2000) — свинарка, Герой Социалистического Труда.
 Кротова, Зинаида Ивановна (Воробьёва-Кротова; 1923—2008) — советская конькобежка.

Составные фамилии
 Щекин-Кротова, Ангелина Васильевна (1910—1992) — российский искусствовед. Топоним 
 Кротова — упразднённая в 2014 году деревня, Юрлинский район, Пермский край, Россия.